

Населені пункти та їхні частини
 Надзея — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Надзея — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Надзея — частина села Блоґе-Жондове в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Надзея — частина села Бойме в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Надзея — частина села Ґродзець у гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства

Примітки